Orehovlje (gmina Kranj)
 Orehovlje (gmina Miren-Kostanjevica)